Christoph Bergner (1948 -), un homme politique allemand.
 Elisabeth Bergner (1897 - 1986), une actrice de théâtre et de cinéma.
 Julie Bergner, mathématicienne américaine.
Patronyme germanique
Patronyme juif